Фестиваль чешских фильмов в Пльзене () — ежегодный национальный фестиваль, проходящий в чешском городе Пльзене.

Идея проведения конкурса чешских и словацких фильмов принадлежала директору Киноконцертного регионального центра Ладиславу Женишеку. Первый фестиваль прошёл в 1968 году в помещениях крупнейшего на то время в республике пльзеньского кинотеатра «Москва». Он имел официальное название FINALE (абр. от чешского Filmy našich let), позднее заменённое на Finále — фестиваль чешских и словацких фильмов в Пльзене.

Первым победителем фестиваля стал фильм режиссёра Эвальда Шорма «Отвага на каждый день» («Každý den odvahu», 1968). После 1970 года не проводился, возобновлён в 1990 году.

Награды 
 «Золотой зимородок» за лучший художественный фильм
 «Золотой зимородок» за лучший документальный фильм
 Приз за лучшую мужскую роль
 Приз за лучшую женскую роль
 Специальное упоминание жюри
 Приз зрительских симпатий

Ссылки 
 Официальный сайт

Пльзень
Культура Пльзеня